Crasville ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

Crasville (Eure) im Département Eure
Crasville (Manche) im Département Manche

mit Namenszusatz:
Crasville-la-Mallet im Département Seine-Maritime
Crasville-la-Rocquefort im Département Seine-Maritime